William Hay peut faire référence à :

  (1594–1664), homme politique anglais qui a siégé à la Chambre des communes entre 1641 et 1660
  (1818–1888), architecte écossais
  (1816–1908), homme politique australien
  (1875–1945), auteur et essayiste australien
  (1647–1707), évêque écossais
  (1695–1755), MP britannique de Seaford, 1734–1755
  (1794–1855), commissaire de la police métropolitaine de Londres, 1850–1855
 William Hay,  marquis de Tweeddale (1826–1911), homme politique britannique, Membre du Parlement pour Taunton and Haddington
 William Hay,  marquis de Tweeddale (1884–1967), aristocrate écossais, propriétaire foncier et soldat
 William Hay, baron Hay de Ballyore (1950-), pair d'Irlande du Nord et ancien membre de l'Assemblée d'Irlande du Nord
  (1423–1462), pair écossais
 William Hay,  comte de Kinnoull (mort en 1677), pair écossais
  (mort en 1709), pair écossais
 William Hay,  comte de Kinnoull (1935–2013), pair, arpenteur et agriculteur
  (1449–1507), pair écossais
  (1449–1513), pair et soldat écossais
  (1495–1522), pair et homme d'État écossais
  (1521–1541), pair écossais
 William Hay,  comte d'Erroll (1590–1636), noble écossais
 William Hay,  comte d'Erroll (1772–1819), pair écossais
 William Hay,  comte d'Erroll (1801–1846), pair écossais
 William Hay,  comte d'Erroll (1823–1891), pair écossais
  (mort en 1591), noble et courtisan écossais
  (1849–1925), joueur de cricket anglais
  (1873–1945), pasteur et joueur de cricket australien
  (1866–1940), médecin américain, auteur, conférencier et concepteur du régime alimentaire combinant
 William Perry Hay (1872–1947), zoologiste américain
  (1761–1839), avocat, clerc et magistrat britannique
  (1893–1962), officier de l'armée indienne britannique et administrateur en Inde britannique
  (1853–?), auteur britannique
  (1860–1946), officier de l'armée américaine
  (1934-), géologue et paléoclimatologue à l'Université du Colorado

Voir aussi
 Bill Hay (1935-), joueur canadien de hockey sur glace
  (1887–1978), animateur radio américain
  (1934-), joueur de hockey olympique singapourien
  (1934–2018), footballeur australien
 Will Hay (1888–1949), comédien et acteur anglais
  (1948–2019), joueur de cricket jamaïcain
 William Hay Macnaghten (1793–1841), fonctionnaire anglo-indien
 William Hays
 William Hayes